

События 
 11 мая — в Батском аббатстве коронован Эдгар, король Англии.
 Мешко I признал Оттона I своим сюзереном. Умер Оттон I.
 973—983 — Император Священной Римской империи Оттон II (955—983), сын Оттона I. Соправитель Оттона как король с 961, как император — с 967.
 973—974 — Папа Бенедикт VI.
 973 (?) — Возобновилось движение павликиан в Малой Азии.
 973 — при Оттоне I в Кведлинбурге во время пасхальных праздников состоялся самый представительный съезд Раннего Средневековья. Помимо германских князей на нём присутствовали послы практически из всех концов Европы: от Дании до Кордовского халифата, от Византии и Ватикана до Древнерусского государства.

Родились 
 Маарри
 Генрих II Святой
 Аль-Бируни

Скончались 
 Оттон I Великий
 Мухаммед ал-Варрак (Мухаммед ибн Йусуф ал-Варрака), арабский географ.

Примечания

См. также